Dans la mythologie grecque, le navire Argo est le vaisseau utilisé par Jason et les Argonautes pour leur quête de la Toison d'or ;
en astronomie, le Navire Argo était une constellation représentant ce vaisseau, elle a été divisée en quatre constellations plus petites.